104-й киломе́тр — недействующий остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги в Лужском районе Ленинградской области на однопутном электрифицированном перегоне Чаща — Чолово участка Павловск — Батецкая.

К западу от остановочного пункта расположен государственный природный заказник федерального подчинения «Мшинское болото». Восточная граница данного заказника совпадает с западной границей полосы отвода Витебского направления Октябрьской железной дороги. Остановочный пункт был расположен на месте существовавшего ранее раздельного пункта Разъезд № 3 (Светлый).

Достопримечательности 
 Возле бывшего остановочного пункта «104 км» вблизи железной дороги с западной стороны от насыпи находится памятник советским бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Лужского района
Бывшие остановочные пункты